— криптоним японского новеллиста и мангаки. Посещал, но не окончил, университет Рицумэйкан в Киото. В 2002 году написал новеллу , за которую получил премию Mephisto Prize. Публикуется в журналах Faust и Kodansha Box издательства Kodansha.

По новеллам Нисио Исина серий «Monogatari» и «Katanagatari», а также по манге Medaka Box были сняты аниме-сериалы.

Для подчеркивания палиндрома в имени оно часто пишется как NisiOisiN.

Стиль 
Работы Нисио полны отсылками и пародиями к другим новеллам и мангам, особенно к «Хеллсинг» и JoJo’s Bizarre Adventure. Персонажи в его новеллах часто имеют какие-то необычные черты, например, имена-каламбуры, такие как Нанананами Нанами, Сикигиси Кисики, Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и другие.

По словам Нисио, он многому научился из новелл авторов Киёси Касаи (автор Vampire Wars), Хироси Мори, Нацухико Кёгоку и Кохэя Кадоно, которые вдохновили его стиль.

Работы

Серия «Zaregoto» 

 написаны Нисио Исином совместно с художником Take. Новеллы выходили с февраля 2002 года по ноябрь 2005. Позже выходил спин-офф Ningen Series. Все книги выходили в издательстве Kodansha Novels, а первые две были также выпущены в США издательством Del Rey. Японское издание было также выпущено в формате бункобон.

Серия «Ningen» 
Спин-офф Zaregoto, также публиковавшийся Kodansha Novels.

Серия «Sekai»

Серия «Mahō Shōjo Risuka» 
Выходила в журнале Faust с иллюстрациями Кину Нисимуры.

См.: Shin Honkaku Mahō Shōjo Risuka

Новеллы для JDC 
Рюсуй Сэйрёин основал «Японский детективный клуб» (Japan Detectives Club, JDC), для которого Нисио тоже писал новеллы.

Серия «Monogatari»

Серия «Katanagatari» 

Все 12 книг серии выходили по одной в месяц в течение 2007 года. Через несколько месяцев после выхода последней, вышла спин-офф новелла Maniwagatari.

Серия «Densetsu»

Серия «Boukyaku Tantei»

Новеллизации

Прочие работы

Манга

Примечания

Ссылки 
 
 Nisio Isin Anime Project  
 J’Lit | Authors : Ishin Nishio | Books from Japan 
 

Родившиеся в 1981 году
Авторы ранобэ